Mean  – album dei Montrose del 1987
Mean  – singolo di Taylor Swift del 2010